Supercoppa Italiana (română:Supercupa Italiei), este o competiție pre-sezon de fotbal din Italia, ce are loc anual, cu o săptămână înainte de startul sezonului campionatului italian. E o competiție de un singur meci, ce întâlnește ca adversari campioana din Serie A și câștigătoarea Coppa Italia din sezonul precedent.

Istorie 
Inaugurată în 1988, 18 dintre primele 21 de supercupe disputate s-au jucat pe stadionul campioanei Serie A, excepții făcând supercupele din 1993 și 2003, când au avut loc în orașele Statelor Unite ale Americii: Washington, D.C. și East Rutherford, New Jersey, și în 2002, când supercupa s-a jucat în capitala Libiei, Tripoli. Din 2009, nouă dintre cele paisprezece locații alese au fost în afara Italiei.

Din cele 35 de finale disputate până în prezent, locațiile au fost următoarele:

De douăzeci de ori acasă, pe stadionul campioanei din Serie A;

De patru ori în China;

De trei ori în Arabia Saudită;

De două ori în Statele Unite;

De două ori în Doha, Qatar;

De două ori pe Stadionul Olimpic din Roma, acționând ca un „loc neutru” (unde nu a fost terenul de acasă al campioanei din Serie A);

Odată în Tripoli, Libia;

Odată pe Mapei Stadium-Città del Tricolore din Reggio Emilia, acționând ca un „loc neutru” (unde nu a fost terenul de acasă al campioanei din Serie A).

Pe 23 decembrie 2016, Milan a devenit prima echipă care a câștigat Supercupa Italiei din postura de finalistă al Cupei Italiei, după ce a învins Juventus la penalty-uri.

În 2018, Serie A a semnat un acord cu Autoritatea Generală pentru Sport prin care Arabia Saudită va găzdui trei dintre următoarele cinci supercupe ale Italiei.

Finale 

& Echipa a câștigat la penalty.

Palmares

Vezi și
 Serie A
 Coppa Italia

Referințe

Legături externe
 Supercoppa Italiana pe RSSSF

i
Fotbal în Italia